Хмелева — женская форма русской фамилии :
 Хмелёва, Надежда Сергеевна более известна как Ляля Чёрная (1909—1982) — советская актриса, Заслуженная артистка РСФСР, артистка театра «Ромэн», танцовщица, исполнительница цыганских песен и романсов.
 Хмелева, Ольга Неоновна (псевдоним Качулкова) — русская детская писательница и переводчица.

Хмелева — название населённых пунктов:

 Хмелева — деревня, Тобольский район, Тюменская область, Россия
 Хмелева — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области, Украина.
 Хмелева — село в Залещицком районе Тернопольской области, Украина.

См. также 
 Хмелевая